Tschaikowski, Tschaikowsky, Tchaikowsky, Tchaikovsky oder Tschaikowskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Tchaikovsky (* 1972), britischer Schriftsteller
 Alexander Wladimirowitsch Tschaikowski (* 1946), russischer Komponist, Hochschullehrer und Pianist
 André Tchaikowsky (1935–1982), polnischer Komponist und Pianist
 Andrij Tschaikowskyj (1857–1935), ukrainischer Schriftsteller, Jurist und Politiker
 Boris Alexandrowitsch Tschaikowski (1925–1996), russischer Komponist
 Klaus Tschaikowsky (* 1956), deutscher Anästhesiologe
 Modest Iljitsch Tschaikowski (1850–1916), russischer Dramatiker, Librettist und Übersetzer
 Nikolai Wassiljewitsch Tschaikowski (1851–1926), russischer Revolutionär und Politiker
 Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840–1893), russischer Komponist
sowie von
 Bram Tchaikovsky (Peter Bramall; * 1950), britischer Sänger und Gitarrist 

Tschaikowski ist der Name folgender Orte:
 Tschaikowski (Stadt), Stadt in der Oblast Perm in Russland (benannt nach Pjotr Iljitsch Tschaikowski)

Tschaikowski oder Tschaikowsky ist der Titel eines Liedes:
 Tschaikowsky (Lied), Lied von Ira Gershwin und Kurt Weill aus dem Jahr 1941

Siehe auch:
 Czajkowski
 (2266) Tchaikovsky, Asteroid
 Mount Tchaikovsky, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis